Гаплогруппа M49 — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Субклады 
 M49a
 M49a1
 M49a1a
 M49a2
 M49b
 M49b1
 M49c
 M49c1
 M49c1a
 M49c1b
 M49d
 M49d1
 M49d1a
 M49e
 M49e1
 M49e1a
 M49e2
 M49e2a

Распространение

Южная Азия 
Индия
 монпа (Dirang Monpa) – 26 % (100)
 ванчо (Wanchoo) – 2,5 % (125)
 качари () — 2,0 % (112)

Палеогенетика

Бронзовый век 
Мари
 TQ 28F 112 — Терка — Дайр-эз-Заур (мухафаза), Сирия — 2650–2450 BC — М — M49.

Железный век 
Левант
 MK 13G 117 — Tell Masaikh — Дейр-эз-Зор (мухафаза), Сирия — 200–300 AD — Ж — M49.

Средние века 
Делийский султанат
 I7715 | BKG308, Feature 139, DA-BIR0317-030 — , Сват, Хайбер-Пахтунхва — Пакистан — 1276-1390 calCE (670±25 BP, PSUAMS-4427) — М — J1 > J1b* # M49.

Примечания

Публикации 
2009
 
2013
 
2014
 
2019

Ссылки 
 
 M49 – Haplogroup

См. также 

M